Daniel Fignolé (1913-1986), homme poliltique haïtien ;
 Jean-Claude Fignolé (1941-2017), écrivain haïtien.
Patronyme haïtien